Perkowa () ist der Name  russischer Orte:

 Perkowa (Kursk), Dorp im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Perkowa (Orjol), Dorp in der Oblast Orjol